Чемпионат Эстонии по футболу 1934 — 14-й независимый чемпионат Эстонии по футболу.

В борьбе за первенство старт взяли 6 команд.

Чемпионом впервые стала «Эстония».

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезоны 1921-1998 на сайте rsssf.com 

1934
Футбол в Европе в 1934 году
1934 год в Эстонии